Strieder ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Strieder (1739–1815), deutscher Bibliothekar, Lexikograph und Historiker
 Jakob Strieder (1877–1936), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Konrad Strieder (1907–1965), deutscher Polizeioffizier und Generalmajor der VP
 Peter Strieder (* 1952), deutscher Politiker (SPD), Senator von Berlin
 Peter Strieder (Kunsthistoriker) (1913–2013), deutscher Kunsthistoriker
 Rico Strieder (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Thomas Strieder (* 1957), deutscher Diplomat
 Wilhelm Strieder (1848–1913), deutscher Architekt